Мигуно́в, або Мігуно́в () — російське прізвище. Відомі носії:

Мігунов 
 Мігунов Валерій Валентинович ( 1936) — радянський та український льотчик-випробувач, Герой Радянського Союзу (1984).
 Мигунов Василь Васильович (1919—1942) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1941).
 Мигунов Євген Тихонович (1921—2004) — радянський художник-мультиплікатор, ілюстратор і карикатурист.
 Мігунов Іларіон Костянтинович (1910—1975) — повний кавалер ордена Слави.
 Мігунов Олександр Юрійович ( 1994) — український футболіст, захисник дніпропетровського клубу Дніпро.

Мигунова 
 Мигунова Маргарита Георгіївна (1927—2014) — радянська, українська, російська письменниця.
 Мігунова Олена Сергіївна ( 1928) — радянська та українська вчена-лісівник, доктор сільськогосподарських наук.
 Мигунова Олена Сергіївна ( 1984) — російська спортсменка.

Російські прізвища